Deutsche Billard-Meisterschaft steht für:

 Deutsche Dreiband-Meisterschaften
 Deutsche Poolbillard-Meisterschaft
 Deutsche Snooker-Meisterschaft